Yavuz Özkan (filmregisseur) (1942-2019), een Turkse filmregisseur
 Yavuz Özkan (voetbaldoelman) (1985), een Turkse voetbaldoelman